Hans Jürgensen ist der Name folgender Personen:

* Hans Jürgensen (Journalist) (1930–2005), deutscher Journalist
 Hans-Christian Jürgensen, deutscher Autorennfahrer